Куросава Канаме () — японський манґака нової генерації, жіночої статі у жанрі сьонен-аі. Народилася  19 березня о 6:57 ранку. Малює манга за жанрами сьонен-аі і яой. Автор поглиблює увагу читача у психологію проблем головних героїв.

Роботи автора

2012 
 Весняні води

Посилання 
 Інформація про автора на сайті"AdultManga"  
 Автор і його роботи на сайті «www.mangaupdates.com»  
 Автор на сайті "kissmanga.com"  
 Автор на сайті "mangapark.com" 
 Сайт автора 
 Автор на сайті "www.pinterest.com"  

Манґаки
Аніме та манґа в жанрі сьонен-ай
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Куросава Канаме
Японські художниці